Asz-Szadżara – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny
 Asz-Szadżara – miejscowość w Syrii